Elena Guerra – włoskojęzyczne imię Heleny Guerry, zakonnicy,
 Elena Guerra – urugwajska lekkoatletka.